Notiomastodon  — род вымерших хоботных из семейства гомфотериевых. Род описан в 1929 году Анхелем Кабрера по ископаемому скелету 35-летнего самца, найденному в департаменте Тариха на юге Боливии. По расчетам этот самец был 2,52 м в высоту и весил 4,4 т. 

Notiomastodon долгое время приравнивали к североамериканскому роду Stegomastodon. В настоящее время, однако, считается, что это самостоятельный род, который развился в Южной Америке из прибывшего из Северной Америки Cuvieronius.

Единственный вид Notiomastodon platensis обитал в основном в пампасах Аргентины, Парагвая и Уругвая. Он сохранился до позднего плейстоцена и был современником самых ранних людей, пока не вымер около 11 000 лет назад. Notiomastodon исчез вместе с рядом крупных видов животных, которые вымерли в Америке и других частях света в четвертичном периоде.

Строение моляров Notiomastodon указывает на то, что он мог потреблять много травяной пищи в дополнение к листьям и ветвям, что не могли делать предыдущие гомфотериевые с их зубоподобными структурами.

Филогенетическое положение среди гомфотериевых согласно Mothé et al., 2016:

Примечания

Литература 
 Paul S. Martin, Richard G. Klein (Hrsg.): Quaternary Extinctions. A Prehistoric Revolution. The University of Arizona Press, Tucson AZ 1984, ISBN 0-8165-1100-4.
 Arno Hermann Müller: Lehrbuch der Paläozoologie. Band 3: Vertebraten. Teil 3: Mammalia. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Fischer, Jena 1989, ISBN 3-334-00223-3.
 Sina Baleka et al. Revisiting proboscidean phylogeny and evolution through total evidence and palaeogenetic analyses including Notiomastodon ancient DNA // iScience, December 03, 2021

Гомфотериевые
Фоссилии, описанные в 1929 году
Млекопитающие плейстоцена
†